Кука има више значења:

 Кука
 Кука (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Кука (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Кука (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Кука (Галац), општина у округу Галац у Румунији